Damenstiftskirche steht für
Damenstiftskirche (München)
Damenstiftskirche St. Servatius (Quedlinburg)